Tibbs ist der Familienname folgender Personen:

 Casey Tibbs, US-amerikanischer paralympischer Leichtathlet
 Delbert Tibbs (1939–2013), US-amerikanisches Justizopfer
 Jay Tibbs (* 1962), US-amerikanischer Baseballspieler
 William Henry Tibbs (1816–1906), US-amerikanischer Politiker

Tibbs steht als Name einer fiktiven Person für:

 Virgil Tibbs, Hauptfigur im Film In der Hitze der Nacht